Амуррио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Айяла. Занимает площадь 96,36 км². Население — 10050 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Через муниципалитет протекает река Нервьон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Amurrio.
 Aloria
 Artomaña
 Baranbio
 Delika
 Larrinbe
 Lekamaña
 Lezama
 Saratxo
 Tertanga
 Amurrio | Амуррио // Герника: электронный журнал о баскской культуре, ISSN 1998-5096

Муниципалитеты Алавы